ERT est un sigle qui peut signifier :
 Ente Radio Trieste, le groupe audiovisuel public en Territoire libre de Trieste de 1947 à 1954 ;
 Ellinikí Radiofonía Tileórasi, le groupe audiovisuel public grec ;
 Entente régionale du Tournaisis, une fédération de tennis de table en Belgique ;
 , un temps donné en exclusivité par un parc d'attractions ;
 European Round Table (en français, Table ronde des industriels européens) ;
 établissement recevant des travailleurs, une catégorie d'établissement soumis au code du travail.

ERT est un code :
 Eritrean Airlines, une compagnie aérienne de l'Érythrée, selon le code OACI.